Le Fil peut désigner :
 Le Fil, un album de la chanteuse Camille, sorti en 2005 ;
 Le Fil, une salle de concert à Saint-Étienne en France ;
 Le Fil, un film de Mehdi Ben Attia (2008) ;
 Le Fil, le journal de la communauté universitaire de l'Université Laval.